Ши́фт ( — сдвиг, перемена) может иметь отношение к следующим понятиям:
 Shift (клавиша) — клавиша-модификатор на клавиатуре компьютера или пишущей машинки.

Игры 
 Need for Speed: Shift — компьютерная игра, тринадцатая по счёту в серии Need for Speed.
 Shift 2: Unleashed (или Need for Speed: Shift 2 Unleashed) — прямое продолжение игры Need for Speed: Shift.
 Half-Life: Blue Shift — второе дополнение для шутера от первого лица Half-Life.
 TimeShift — шутер от первого лица, разработанный компанией Saber Interactive.

Прочее 
 shift — оператор сдвига списка аргументов в некоторых языках программирования.
 Шифт-объектив — объектив с коррекцией перспективы.
 Shift-Work — 14-й студийный альбом британской рок-группы The Fall.
 HTC Shift — ультрамобильный ПК компании HTC.

См. также 
 Сдвиг — неоднозначность.